Frostviken kan syfta på:

 Frostvikens socken – en socken i Jämtland
 Frostvikens landskommun – en tidigare kommun i Jämtlands län 1863–1973
 Frostvikens distrikt – sedan 2016 ett distrikt i Strömsunds kommun och Jämtlands län
 Frostvikens församling – en församling i Norra Jämtlands kontrakt i Härnösands stift
 Frostvikens kyrka – en kyrkobyggnad belägen i Gäddede
 Frostvikens lappförsamling – en lappförsamling, en icke-territoriell församling, i Härnösands stift 1842–1941
 Frostvikens samebyar – tidigare namn på samebyar i Frostvikens distrikt
 Frostvikenfjällen – Jämtlands nordligaste fjällområde